Нидеррайтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нидеррайтер, Нино (род. 1992) — швейцарский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги
  (род. 1944) — австрийский математик.
 См. также 
 Криптосистема Нидеррайтера